Albano Bizzarri (1977 -), footballeur argentin ;
 Aoura Bizzarri (1946 -), activiste sociale québécoise ;
 Claudio Bizzarri (1933-2016), footballeur italien ;
 Flavio Bizzarri (1993 -), nageur italien, spécialiste de la brasse ;
 Giuseppe Andrea Bizzarri (1802 - 1877), cardinal italien ;
 Luca Bizzarri (1971 -), acteur et présentateur de télévision italien ;
 Nino Bizzarri (1949 -), scénariste et réalisateur de cinéma italien ;
  (1960-), scénographe et décoratrice de cinéma italienne.